Okręty US Navy o nazwie USS  "Ammonoosuc":
Pierwszy "Ammonoosuc" był okrętem żaglowym, który po zwodowaniu został odstawiony do służby pomocniczej w 1868-1883.
Drugi "Ammonoosuc" (AT-21) nosił później nazwę "Bagaduce" (AT-21). Był holownikiem, który był w służbie (z przerwami) w latach 1919-1946.

Ammonoosuc